Keyfitz ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Keyfitz (* 1944), kanadisch-US-amerikanische Mathematikerin
 Nathan Keyfitz (1913–2010), kanadischer Demograph